Denumirea de Dolen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dolen, un sat în comuna Satovcea, regiunea Blagoevgrad;
 Dolen, un sat în comuna Zlatograd, regiunea Smolean.